Hlubočice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Hlubočice, Grundsiedlungseinheit von Vřesina, Okres Ostrava-město
 Hlubočice (Luže), Ansiedlung von Luže, Okres Chrudim